Пелагія (Пелагея) — християнське жіноче ім'я.
 Свята Пелагія — кілька ранньохристиянських святих (IV-VI століття).
 Пелагія — персонаж романів Бориса Акуніна «Пелагія і білий бульдог» (і його екранізації), «Пелагія і чорний монах» та «Пелагія і червоний півень».
  — нідерландське науково-дослідницьке судно.
 1190 Пелагія — астероїд головного поясу, відкритий 20 вересня 1930 року.
 Pelagia — рід медуз родини Pelagiidae.

Див. також 
 Пелагіївка
 Пеляґія — село в Польщі, в гміні Водзеради Ласького повіту Лодзинського воєводства.
 Пелагея (Пелагея Сергіївна Ханова) — російська співачка